Philippe Rousselot peut désigner :
 Philippe Rousselot (1945- ), cinéaste français ;
 Philippe Rousselot, astrophysicien français à l'observatoire de Besançon, chercheur de l'institut  Utinam, et professeur d'université en astrophysique à l'université de Franche-Comté, à Besançon ;
 Philippe Rousselot, magistrat, historien et critique littéraire français.